Натуральне число 858
 858 рік до нашої ери
 858 рік нашої ери